Gorkij Park kan syfta på:

 Gorkijparken – en stor park i centrala Moskva
 Gorkijparken (film) – en thrillerfilm från 1983, baserad på boken med samma namn av Martin Cruz Smith
 Gorky Park –  ett ryskt hårdrocksband